

Persone 
 Christiano Florêncio da Silva – calciatore brasiliano, attaccante
 Marcílio Florêncio Mota Filho – calciatore brasiliano, difensore
 Renato Dirnei Florêncio – ex calciatore brasiliano, centrocampista
 Ricardo Soares Florêncio – ex calciatore brasiliano, terzino

Pagine correlate 
 Florencio